Дејви има више значења:
 Округ Дејви (Северна Каролина)
 Дејви (Флорида)